Primera División 2016-2017 – torneo di calcio argentino
 Primera División 2016-2017 – torneo di calcio a 5 spagnolo
 Primera División 2016-2017 – torneo di hockey su pista spagnolo
 Primera División 2016-2017 – torneo di calcio spagnolo